Schirdewan est un nom de famille allemand. Il peut désigner :
 Karl Schirdewan, homme politique est-allemand.
 Martin Schirdewan, homme politique allemand, député européen (petit-fils du précédent)

Homonymie de patronyme